Mathilda kan syfta på:

 Mathilda – ett kvinnonamn, en variant av Matilda
 Mathilda (djur) – ett släkte av snäckor
Mathilda (ångslup) – en ångslup på Museumshafen Oevelgömme i Hamburg i Tyskland